Jamna – dzielnica Mikołowa
 Jamna – wieś w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, gminie Zakliczyn
 Jamna – potok, dopływ Bobru
 Jamna – potok, dopływ Kłodnicy
 Jamna (490 m) – szczyt na Pogórzu Rożnowskim
 Jamna (598 m) – szczyt na Pogórzu Przemyskim
 Jamna – wieś w Słowenii, w gminie Sveti Jurij ob Ščavnici
 Jamna – wymarły rodzaj ptaków z rzędu wróblowych
 Jamna – dawna wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie nadwórniańskim, obecnie część Jaremcza
 Jamna – przystanek kolejowy na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie nadwórniańskim, w miejscowości Jaremcze
 Jamna Dolna
 Jamna Górna